Ро́зві́д — дія за значенням розводити.
 Ро́зві́д — розведення, вирощування тварин чи рослин певного виду.
 Ро́зві́д — розмовна назва розлучення.
 Розві́д — огляд і розподіл по постах військових підрозділів, призначених у чати (чатових).
 Розві́д — відстань між розведеними, розсунутими кінцями або частинами чого-небудь.
 Розвід зубців пилки — відстань між вістрями пилкових зубців, розведених у різні боки.
 Розводи — візерунчастий малюнок; візерунки.